Вибратор може да се отнася за:
 Вибратор (секс играчка) – електромеханичен уред за масаж или сексуално удоволствие
 Вибратор (механичен) – устройство създаващо механични вибрации
 Вибратор (електронен) – електронен компонент в постояннотоковите захранвания за генериране на високо напрежение
 Вибратор (музика) – музикален инструмент
 Вибраторите (група), британска пънк група
 Вибратор (албум), албум на Terence Trent D'Arby от 1995 г.
 „Вибратор“ е песен от едноименния албум на Motörhead.
 „Вибратор“ е песен на Electric Six, от втория им албум „Senor Smoke“